Lewiston ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Lewiston (Alabama)
 Lewiston (Georgia)
 Lewiston (Idaho)
 Lewiston (Illinois)
 Lewiston (Kalifornien)
 Lewiston (Maine)
 Lewiston (Michigan)
 Lewiston (Minnesota)
 Lewiston (Nebraska)
 Lewiston (New York)
 Lewiston (North Carolina)
 Lewiston (Utah)
 Lewiston (Vermont)
 Leviston (Virginia)
 Leviston (Washington)
 Lewiston (Wisconsin), im Columbia County
 Lewiston (Town), Town(ship) im Columbia County, Wisconsin
 Lewiston Woodville (North Carolina)

in Schottland:
 Lewiston (Schottland)

Lewiston ist der Familienname folgender Personen:
 Dennis C. Lewiston (1934–2014), britischer Kameramann und Regisseur

Siehe auch:
 Lewistown